Burgerinitiatief (algemeen), het algemene concept
 Burgerinitiatief (Nederland), een formele procedure om een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te zetten
 Burgerinitiatief (gemeente), een burgerinitiatief op lokaal niveau
 Europees burgerinitiatief
 Burgerinitiatief (België)

Lokale burgerinitiatieven
 Gladio (burgerinitiatief)
 Wagenwerkplaats Amersfoort#Burgerinitiatief